Fritz Schulz (Bolesławiec, 1879–Oxford, 1957), giurista tedesco
 Fritz Schulz (Karlsbad, 1896–Zurigo, 1972), attore, regista e musicista tedesco.
 Fritz Schulz (Berlino, 1886-1918), calciatore tedesco